Adam (hebräisch für „Mensch“) steht für:
 Adam, biblischer Stammvater, siehe Adam und Eva
 Adam, Originaltitel eines amerikanischen Spielfilms (2009), siehe Adam – Eine Geschichte über zwei Fremde. Einer etwas merkwürdiger als der Andere.
 Adam, Titel eines 2019 veröffentlichten marokkanisch-französisch-belgischen Spielfilms, siehe Adam (2019)
 Adam (Kurzfilm), britischer knetanimierter Kurzfilm (1992)
 Adam (Name) siehe dort zu Namensträgern von Vorname und Familienname
 Adam (Malerfamilie), deutsche Malerfamilie
 (6461) Adam, Asteroid des Hauptgürtels
 Adam des Y-Chromosoms, errechneter Stammvater aller Männer
 Adam Qadmon, Urbild des Menschen im Judentum
 Opel Adam, Kleinstwagen

Geographie:
 Adam (Balesino), Weiler in Udmurtien, Russland
 Adam (biblische Stadt), biblischer Ort am Jordan „zur Seite von Zarethan“
 Adam (Galați), Dorf in Rumänien
 Adam (Glasow), Weiler in Udmurtien, Russland
 Adam (Oman), Bezirk in Oman
 Adam (West Virginia), Ortschaft in den USA
 Adam-lès-Passavant, Gemeinde im Département Doubs, Frankreich
 Adam-lès-Vercel, Gemeinde im Département Doubs, Frankreich

Unternehmen:
 Adam Air, ehemalige indonesische Fluggesellschaft 
 Adam Aircraft Industries, ehemaliger amerikanischer Flugzeughersteller 
 Adam Motor Company, ehemaliger pakistanischer Autohersteller
 Etablissements Aéronautiques R. Adam, ehemaliger französischer Sportflugzeughersteller
 Motorenfabrik Gerhard Adam, ehemaliger österreichisch-ungarischer Autohersteller

ADAM steht für:
 ADAM (Zeitschrift), ehemaliges Schwulenmagazin
 ADAM Audio, Berliner Lautsprecherhersteller
 ADAM-Metalloproteasen, Gruppe von Enzymen
 Active Directory Application Mode, Serverrolle eines Netzwerkdienstes, siehe Active Directory#Serverrollen

Siehe auch:
 Adam Creek (Begriffsklärung)
 Mount Adam (Begriffsklärung)
 Adams (Begriffsklärung)
 Adame (Begriffsklärung)
 Adham
 A.D.A.M.

ADAM